Brühl eller Bruhl kan syfta på:

Personer
 Heinrich von Brühl (1700–1763), premiärminister i kurfurstendömet Sachsen
 Heidi Brühl (1942-1991), tysk sångare
 Daniel Brühl (född 1978), tysk skådespelare

Geografi

Tyskland 

 Brühl, Nordrhein-Westfalen, kommun, Regierungsbezirk Köln, 

 Brühl, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,